Alex Jones peut désigner :
 Alex Jones (1974-), complotiste américain ;
 Alex Jones, joueur anglais de rink hockey ;
 Alex Jones (1977-), animatrice de télévision galloise ;
 Alex Jones, bassiste, chanteur et auteur du groupe WD-40.